Физический факультет:

 Физический факультет Московского государственного университета
 Физический факультет Уральского государственного университета
 Физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета
 Физический факультет Харьковского национального университета
 Физический факультет Донецкого национального университета
 Физический факультет Одесского национального университета
 Физический факультет Нижегородского государственного университета
 Физический факультет Белорусского государственного университета
 Физический факультет Башкирского государственного университета
 Физический факультет Тюменского государственного университета
 Физический факультет Южного федерального университета